Сегунда Лига 1993/1994 годов () — 4-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1993/94 на rsssf.com

1993/1994
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1993 году
Спорт в Португалии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994